Золотой венец () — ежегодная премия поэтического фестиваля «Стружские вечера поэзии», который проходит с 1962 года в Струге, Северная Македония. (). Присуждается с 1966 года.

Список лауреатов

Ссылки 
   
  

Литературные премии
Литература Северной Македонии
Списки лауреатов премий